Mimosellidae är en familj av mossdjur. Mimosellidae ingår i ordningen Ctenostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Mimosellidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mimosellidae